Maba mucronifolia är en tvåhjärtbladig växtart som beskrevs av Jean Armand Isidore Pancher och Jeann. Maba mucronifolia ingår i släktet Maba och familjen Ebenaceae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Ljungordningen
mucronifolia